Entremont kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Entremont-le-Vieux, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Entremont, Haute-Savoie, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Schweiz 

 Entremont (distrikt) – ett distrikt i kantonen Valais